Петтис () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Петтис, Бриджет (род. 1971) — американская баскетболистка и тренер.
 Петтис, Мэдисон (род. 1998) — американская актриса-подросток.
 Петтис, Серхио (род. 1993) — американский боец ММА.
 Петтис, Энтони (род. 1987) — американский боец ММА.

Топоним 
 Петтис — округ штата Миссури, США.